Draschen ist der Name folgender Orte:

 Draschen (Gemeinde Himmelberg), Ortschaft von Himmelberg, Bezirk Feldkirchen, Kärnten
 Draschen (Gemeinde Sankt Peter), Ortsteil von Sankt Peter am Ottersbach, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Draschen, deutscher Name von Dražejov, Ortsteil der Stadt Dubá, Liberecký kraj, Tschechien